Масе́ду (, ) — португальська власна назва.

Особи 
Еварісто де Маседу — футболіст

Топоніми

Маседу-де-Кавалейруш
 Маседу-де-Кавалейруш (парафія) 
 Маседу-ду-Мату — парафія.